Sprint kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2020 odbył się 14 lutego w Rasen-Antholz. Była to druga konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 101 zawodniczek, wszystkie ukończyły zawody. Mistrzynią świata została Norweżka Marte Olsbu Røiseland, srebro zdobyła Susan Dunklee z USA, a trzecie miejsce zajęła Czeszka Lucie Charvátová.

Najwyżej sklasyfikowaną z Polek była Monika Hojnisz, która zajęła 28. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2020